Siebenbrunnen steht für
 Siebenbrunnen (Wien), Brunnen 
Siebenbrunnen (Luxemburg), Stadtviertel in Luxemburg 
Sieben-Brunnen, Quelle im Pfälzerwald 
Siehe auch
Siebenbrunn
Siebenbrünnen
Sieben Quellen